Макс Рендшмидт (, род. 12 декабря 1993 года, Бонн, Германия) — немецкий гребец на байдарках, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.

Спортивные достижения 
Принимал участие в двух чемпионатах мира по гребле: в Дуйсбурге (2013) и в Москве (2014), где соревновался в гонке байдарок-двоек на дистанции 1000 м. На обоих чемпионатах он стал золотым призёром.

На Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро Макс Рендшмидт принял участие сразу в двух соревнованиях: гонках байдарок-двоек и байдарок-четверок.

Макс Рендшмидт на летних Олимпийских играх 2016 года завоевал две золотые медали в дисциплине К-2 1000 м и К-4 1000 м. В дисциплине мужчины К-2 на дистанции 1000 м выступал с напарником Маркусом Гроссом. В дисциплине К-4 выступал со спортсменами Маркусом Гроссом, Томом Либшером и Максом Хоффом.

Макс Рендшмидт холост, работает в федеральной полиции Германии.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Немецкая ассоциация каноэ
 Max Rendschmidt

Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ